Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Levis”:
 Pierwszy HMCS „Levis” (K115) był korwetą typu Flower. Wszedł do służby 16 maja 1941 roku, zatopiony został 19 września 1941 roku.
 Drugi HMCS „Levis” (K400) był fregatą typu River. W służbie w latach 1944–1946.

Bibliografia 
 

Levis